Села:
 Мокляки — Житомирська область, Ємільчинський район
 Мокляки — Чернігівська область, Прилуцький район
Хутори:
 Мокляки — колишній хутір на Тернопільщині, нині на території Чортківського району